Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1986 — 24-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 22 марта 1986 года по 11 февраля 1987 года. Трофей впервые завоевал коста-риканский клуб «Алахуэленсе».

Зональный этап

Центрально/Североамериканская зона

Северная группа

Первый раунд

Второй раунд

Центральная группа 1

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Центральная группа 2

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Стыковые матчи

Карибская зона

Северная группа

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Третий раунд

Южная группа

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Третий раунд

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1986
1986 год в футболе
1987 год в футболе